Maredudd ist der Name folgender Personen:

 Maredudd ap Bleddyn († 1132), walisischer König des Fürstentums Powys
 Maredudd ap Cynan († 1212), walisischer Lord von Gwynedd
 Maredudd ap Gruffudd († 1270), walisischer Lord von Gwynllŵg
 Maredudd ap Gruffydd (1130/1131–1155), walisischer Fürst von Deheubarth

 Maredudd ap Rhys (um 1220–1271), walisischer Lord von Deheubarth

 Cynan ap Maredudd († 1297), walisischer Lord von Deheubarth
 Gruffydd ap Maredudd († um 1319), walisischer Lord von Deheubarth
 Hywel ap Maredudd († nach 1258), walisischer Lord von Meisgyn
 Madog ap Maredudd († 1160), walisischer König des Fürstentums Powys
 Morgan ap Maredudd († 1331), walisischen Aufständischer
 Rhys ap Maredudd (um 1250–1292), walisischer Lord von Deheubarth